Кра́сикова — женская форма русской фамилии Красиков, а также топоним.

Известные носители  Красикова, Александра Егоровна (1919—1984) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Красикова, Анна Феодосьевна (род. 1947) — советская доярка. Кавалер трёх орденов Трудовой Славы.
 Красикова, Антонина Тимофеевна (1919—2014) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Красикова, Валентина Ивановна (1922—2016) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 
 Красикова, Надежда Дмитриевна (1930—2000) — советская и российская шахматистка.
 Красикова, Римма Александровна (Катаева; род. 1938) — советская и украинская русскоязычная поэтесса.
 Красикова, Татьяна Николаевна (1905—1992) — советский педагог, заслуженный учитель школы Карело-Финской ССР (1944).

Топоним 
 Красикова — деревня в Юргамышском районе Курганской области России.

См. также